Ранчо Чапала има више значења:

 Ранчо Чапала (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Чапала (Акулко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику